Augusto Branco (Porto Velho, 23 de maio de 1980), nome artístico de Nazareno Vieira de Souza é um poeta e escritor brasileiro.

Biografia 
Augusto Branco nasceu em Porto Velho, capital do estado brasileiro de Rondônia, filho de Rosa e Raymundo, dois ribeirinhos que foram morar na cidade. Escreveu seus primeiros versos ainda na infância entre os 7 e 8 anos, pouco antes de começar a trabalhar na loja de ferragens de seu pai.

O poeta é Técnico em Contabilidade e cursou Administração na Faculdade São Lucas, até que aos seus 23 anos resolveu buscar outros horizontes em sua vida profissional. Augusto Branco exerce o cargo de Diretor de Comunicação no Instituto Agir, que realiza ações para inovação e resultados em gestão pública.

Frequentou os cursos de Administração e Pedagogia na Universidade Federal de Rondônia, mas não completou, no entanto, nenhuma faculdade. Colaborou, como colunista, no periódico Diário da Amazônia, e publicou várias obras na Internet, meio que encontrou para divulgar sua obra enquanto não conseguia assinar com uma editora.

Adotou o pseudônimo ainda na escola, ao ser tantas vezes confundido pela professora com um dos outros alunos, de nome Augusto e analogando aos palhaços de Shakespeare, Auguste e Branco (whiteface).

Publicou seus primeiros livros de forma independente, pelo Clube de Autores, e suas publicações virtuais tiveram um êxito considerável, especialmente o poema VIDA: Já perdoei erros quase imperdoáveis - atribuído a diversos nomes pela Internet mas finalmente registrado em seu nome pela Biblioteca Nacional -, que chamou atenção por sua popularidade na internet, em nível mundial, ao longo de muitas redes sociais e até a veiculação em rede nacional pela Rede Globo, tendo sido publicado em forma de livro em Portugal pela editora Booksmile, dando origem a uma coleção com outros dois volumes. Posteriormente, a editora Vergara & Riba, presente em mais de 15 países, adquiriu os direitos para também publicar os livros de Augusto Branco, agora no Brasil.

Obras publicadas 
 A Samira e o Deserto 2009 – Brasil (retirado de circulação)
 Viva Apaixonadamente  – 2009 – Brasil (originalmente publicado como A grandeza que há em cada um)
 Um homem comum – 2009 – Brasil
 Revelações – 2009 – Brasil
 Vida: Já perdoei erros quase imperdoáveis] - 2010 – Portugal
 Vida: Um dia saberás – 2011 – Portugal
 Vida: Vive apaixonadamente – 2011 – Portugal
 O Pomo de Ouro – 2011 - Brasil, publicação independente

Colunas em jornais e revistas 

Augusto Branco é colunista nos seguintes jornais e revistas:

 SP Sorocaba Fácil
 SP Jundiaí On Line
 RJ Plena Mulher
 RJ Grávida e Cia
 RJ Central Mulher
 MG Jornal Varginha Hoje
 SC Via Palhoça
 RS Diário RS
 RS Hoje Fatos
 RS Região dos Vales
 GO Mundo Mulher
 GO Correio de Cristalina
 RN Inforside
 PE Portal JP Notícias
 AL Murici Web
 RO Rondônia Dinâmica

Ligações externas
Site oficial do poeta Augusto Branco
Biografia de Augusto Branco no site Pensador UOL
VIDA: Um poema motivacional que percorreu o mundo e inspirou milhões de pessoas.
Booksmile edita VIDA: Já perdoei erros quase imperdoáveis.
Crítica ao livro VIDA:Já perdoei erros quase imperdoáveis no sítio electrónico Segredo dos Livros
Publicações independentes de Augusto Branco no Clube de Autores
Trabalho de Conclusão de Curso de Sarah Westphal, jornalista e publicitária, com depoimento de Augusto Branco

Poetas de Rondônia
Naturais de Porto Velho
Alunos da Universidade Federal de Rondônia
Escritores de Rondônia
Poetas de língua portuguesa
Poetas do século XXI
Escritores do século XXI